Овчинец — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Овчинец — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Овчинец — село в Суражском районе Брянской области.